

Щутово — гміна в Серпецькому повіті Мазовецького воєводства
 Щутово — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щутово — село в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щутово — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства